Клюево — топоним; название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клюево — исчезнувшая деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Клюево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Клюево — деревня в Палкинском районе Псковской области.